Борис Рождественский:
 Рождественский, Борис Александрович (1901—1987) — советский генерал-лейтенант, доцент.
 Рождественский, Борис Леонидович (1928—2001) — советский и российский учёный-математик.